York Pond ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 York Pond (Oxford County, Maine)
 York Pond (York County, Maine)
 York Pond (New York), im Madison County
 York Pond (Rhode Island), im Providence County